André Desthieux (1921-1943), résistant français ; 
 Charles Desthieux (1862-1932), militaire français ;
 François Jean-Desthieux (1895-1944), écrivain et poète français, fils du précédent ; 
 Raymond Desthieux (1898-1990),  officier de marine navale (promotion 1917), frère du précédent ;
 Simon Desthieux (1991-), biathlète français.

Notes et références